El Pic de l'Estella per als rossellonesos és el Puig de les Eres per als empordanesos. És una muntanya de 698 metres que es troba entre els municipis d'Espolla i Rabós, a la comarca de l'Alt Empordà i Banyuls de la Marenda, a la comarca del Rosselló.

Està situat a l'extrem nord-est del terme d'Espolla, al nord del de Rabós i al nord-oest del de Banyuls de la Marenda. És un cim de 698 metres d'altitud, situat al damunt -sud-sud-est- del Coll de les Eres.

Al seu nord-oest, a mig camí del Coll de les Eres, hi ha la fita fronterera número 590. Es tracta d'una creu gravada i pintada en la cara oest d'una roca vertical situada 15 metres a l'est del camí.

Referències 

Muntanyes de Banyuls de la Marenda
Muntanyes d'Espolla
Muntanyes de Rabós